MMS steht für:

 Magnetospheric Multiscale Mission, ein Forschungsprojekt aus vier Raumsonden zur Erforschung von Magnetfeldern
 Manufacturing Messaging Specification, ein internationaler Standard für den Austausch von Daten im Produktionsbereich
 Machine Monitoring Systems
 Mast Mounted Sight, ein Mastvisier für Hubschrauber
 Master of Management Studies, ein akademischer Grad
 Medical Mission Sisters, ein katholischer Frauenorden, siehe Missionsärztliche Schwestern
 Mensch-Maschine-System oder Mensch-Maschine-Schnittstelle
 Meeresmuseum Stralsund, siehe Deutsches Meeresmuseum
 Methylmalonsäure, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Dicarbonsäuren
 Microsoft Media Server, ein Streaming-Server
 Microsoft Metadirectory Services, ein Dienst zur Zentralisierung von Unternehmensverzeichnissen in Datenbanken
 Middelbare meisjesschool, eine ehemalige Schulform in den Niederlanden, entsprechend einem Mädchengymnasium
 Militärmedizinische Sektion an der Universität Greifswald, eine von 1955 bis 1990 in Greifswald bestehende militärische Dienststelle 
 Minerals Management Service, eine ehemalige Behörde des US-Innenministeriums
 Mini Mental Status, kognitiver Zustand, der mit dem Mini-Mental-Status-Test erfasst wird
 Minimalmengenschmierung, das Kühlen von Zerspanungsprozessen mit geringen Mengen Kühlschmiermittel
 Miracle Mineral Supplement (auch Multieffekt Mineral Solution oder Master Mineral Solution), giftiges vermeintliches  „Wundermittel“, siehe Natriumchlorit #Missbräuchliche Verwendung
 Modern Music School, eine private Musikschule mit Standorten vor allem in Deutschland
 Monozyten-Makrophagen-System als Gesamtheit aller im Dienste der Immunabwehr stehenden und phagozytierenden Zellen
 Monumenta musicae sacrae, französische Buchreihe zur Kirchenmusikgeschichte
 Motor Minesweeper, eine Klasse von Minensuchbooten der britischen Royal Navy
 Multimedia Messaging Service, ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von multimedialen Inhalten im Mobilfunkbereich
 Multimedia Solutions, siehe T-Systems Multimedia Solutions
 Museumsmanagement-Software
 My Media System, Linux Media Center

mms steht für:

 Süd-Mam (ISO-639-3-Code), Regionaldialekt der Mam-Sprache in Guatemala

MMS